Метроплекс — это крупная территория при метрополиях, содержащая несколько городов с пригородами.

Происхождение термина 
Согласно Северо-Техасской комиссии, термин возник при комбинировании понятий «метрополия» и «комплекс». Комиссия зарегистрировала термин «Даллас/Форт-Уэрт Метроплекс» в 1972 году как замену распространённому ранее названию «Северный Техас».

Основные метроплексы 
Список территорий попадающих под определение:
 Даллас / Форт-Уэрт — в США более известный как DFW или просто «The Metroplex». Территория включает в себя города Арлингтон, Данканвиль, Гарленд, Дентон, Ирвинг, Мескит и Плейно.
 Южная Калифорния — расположенные в США города Лос-Анджелес — Лонг-Бич — Санта-Ана («Большой Лос-Анджелес»), Риверсайд — Сан-Бернардино — Онтарио («Внутренняя империя»), Санта-Барбара — Санта-Мария и Сан-Диего — Сан-Маркос.
 Северная Калифорния — территория США с центром в городах Сан-Хосе — Сан-Франциско, продолжающаяся на север и юг до Санта-Розы — Санта-Круза, также содержит города Сакраменто и Роузвилл.
 Босваш — цепь городов, протянулся на 750 км по Атлантическому побережью через Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор до Вашингтона.
 «Золотая подкова» — регион в Канаде с центром в Торонто, содержащий также Лондон (Онтарио) и Буффало.
 «Популярная Австралия» — регион в форме полумесяца на территории Австралии от Квинсленда до Южной Австралии, включает в себя крупные города Брисбен, Ньюкасл, Сидней, Канберра и Мельбурн.
 Токайдо — расположен в Японии, включает Токио и Осаку.
 Лондон — Ливерпуль — такие города Англии как Лидс, Шеффилд, Манчестер, Лондон и Ливерпуль тесно пересекаются пригородами.
 Также под определение подпадает Москва — Подмосковье и «Большой Стамбульский мегаплекс».

См. также 
 Мегалополис
 Городская агломерация

Примечания 

Город
Градостроительство